Shar, divinité fictive des Royaumes oubliés ;
 shar, format d'archive (abréviation « shell archive »), usité dans le monde UNIX à la fin du . Son implémentation par le projet GNU est appelée sharutils ;